

Localidades 
 Frontier (Dacota do Norte)

Outros 
Nissan Frontier
 Frontier Developments
 Frontier - Formato do jogo Magic: The Gathering

Séries de Televisão
 Frontier (2016)

Desambiguação